Демида — українське прізвище.

 Демида Марія (р. н. невідом.) — бізнесмен, громадська діячка в Польщі.
 Демида Марія Петрівна ( 1955) — українська економістка, менеджер, спеціаліст міжнародних ринкових відносин.
 Демида Михайло Юрійович ( 1967) — український релігійний і громадський діяч.